Il nome Ninković può riferirsi a:
 Miloš Ninković, calciatore serbo
 Nikola Ninković, calciatore serbo
 Nađa Ninković, pallavolista serba
 Nataša Ninković, attrice bosniaca